Krasawa (rzeka) – rzeczka – dopływ Żegliny
1 miejscowość w Polsce:
 Krasawa – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Olsztyn